Аллостатин:
 аллостатин — нейропептид насекомых и ракообразных, ингибирующий действие ювенильного гормона
 аллостатин — пептид из семейства аллоферонов